

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene campeón defensor.

Andrey Golubev derrotó en la final a Karen Jachanov.

Cabezas de serie 

  Filip Krajinović (Segunda ronda)
  Dustin Brown (Primera ronda)
  Jan-Lennard Struff (Semifinales)
  Lukáš Lacko (Primera ronda)

<ol start=5>
  Gastão Elias ''(Segunda ronda)
  Konstantin Kravchuk ''(Segunda ronda)
  Mirza Bašić ''(Primera ronda)
  Radu Albot ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Jönköping 2016